Александр Иванович Селезнёв (род. 25 января 1964 года, Смоленск) — советский и российский легкоатлет и тренер, специализирующийся в метании молота. 

Чемпион Всемирных военных игр 1995 года. Двукратный чемпион России по длинным метаниям (1994, 1995). Мастер спорта России международного класса. Заслуженный тренер России. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2001).

Биография 
Александр Иванович Селезнёв родился 25 января 1964 года в Смоленске.

Дебютировал на международной арене в 1983 году на чемпионате Европы среди юниоров, где занял второе место. С 1993 по 1997 год был многократным призёром чемпионатов России. Завершил спортивную карьеру в 1999 году.

Работает тренером-преподавателем Смоленского областного совета ФСО «Динамо».

Наиболее известной его воспитанницей является олимпийская чемпионка 2004 года, чемпионка Европы 2002 года, многократная чемпионка России, экс-рекордсменка мира Ольга Кузенкова, которую Селезнёв тренирует с 1998 года. Позже он женился на Ольге, а в 2006 году у них родилась дочь Амалия. Это второй брак Александра, от первой жены у него есть сын Алексей.

Награды и звания 
 Почётное звание «Заслуженный тренер России».
 Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» (2001).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006).

Личные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 

Метатели молота СССР
Метатели молота России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Тренеры России по лёгкой атлетике